Op het US Open 1998 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 2 tot en met 13 september 1998.

Samenvatting 
Titelverdedigers Manon Bollegraf en Rick Leach waren als vierde geplaatst. Zij strandden meteen in de eerste ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Lindsay Davenport en Jan-Michael Gambill.

Het eerste reekshoofd, Larisa Neiland en Mark Woodforde, bereikte de tweede ronde. Daarin verloren zij van Rachel McQuillan en David Macpherson.

Het via een wildcard toegelaten duo Serena Williams en Maks Mirni won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste Amerikaanse koppel Lisa Raymond en Patrick Galbraith in twee sets. Het was hun tweede gemengddubbelspeltitel.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Zes Nederlanders speelden mee:
 Caroline Vis speelde samen met John-Laffnie de Jager uit Zuid-Afrika. Zij bereikten de tweede ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door het als derde geplaatste team Raymond/Galbraith.
 Menno Oosting en de Russin Jelena Lichovtseva wonnen eveneens hun openingspartij, maar moesten daarna in het vijfde reekshoofd hun meerdere erkennen.
 Titelverdedigers Manon Bollegraf en Rick Leach (VS), als vierde geplaatst, strandden in de eerste ronde.
 Miriam Oremans en haar Zweedse partner Nicklas Kulti kwamen evenmin voorbij de eerste ronde.
 Ook Kristie Boogert, samen met Mark Knowles van de Bahama's, kon na haar openingspartij huiswaarts keren.
 Eenzelfde lot was weggelegd voor Tom Kempers en Yayuk Basuki uit Indonesië.

Er was één Belgische deelnemer:
 Dominique Van Roost, met de Tsjech David Rikl aan haar zijde, strandde al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 6)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1998